Аннас, Джулия — англо-американский учёный-философ.
 Аннас-Ритрит — город, расположенный в восточной части острова Сент-Томас в долине Туту.